Мануэль-Бенавидес () — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 916 человек.

История 
Поселение было основано как военный острог в 1773 году  под названием Сан-Карлос-де-Серро-Гордо (). Современное название посёлок получил в 1937 году в честь родившегося здесь мексиканского революционера Мануэля Бенавидеса.

Примечания 

Города Чиуауа